Rama kan syfta på:

Rama – inom hinduismen den efter Krishna viktigaste av guden
Rama – regentnamn i Thailand på alla kungar i Chakridynastin
Rama (folk) – en urbefolkning i Nicaragua
 Rama (djur) – ett släkte fiskar

Personer
 Rama Mohana Raya (1772–1833), en nyindisk reformator
 Kristaq Rama (1932–1998), en albansk skulptör
 Edi Rama (1964–), en albansk konstnär och politiker 
 Valdet Rama (1967–), en tysk fotbollsspelare från Kosovo

Geografi 
Rama kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Rama (å), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Prozor-Rama – en kommun i Hercegovina-Neretva kanton i entiteten Federationen Bosnien och Hercegovina

Finland 

 Rama (kulle), Egentliga Finland, Nystadsregionen,

Israel 

 Rama (ort i Israel), Norra distriktet, 
Rama (Israel) – flera städer som omnämns i både Gamla Testamentet och Nya Testamentet i Bibeln

Nicaragua 

 Rama (ort i Nicaragua), Región Autónoma del Atlántico Sur,

Somalia 

 Rama (källa), Shabeellaha Hoose,

Tchad 

 Rama (wadi), Chari-Baguirmi Region, 
 Rama (periodiskt vattendrag), Chari-Baguirmi Region,